Expansion kan syfta på:

 Expansionskärl – ett kärl i ett värmesystem och kylsystem för att ta upp expansionen av vattnet
 Expansionspaket – ett tillägg till ett spel eller ett datorspel

Se även
 Utvidgningskoefficient – inom fysik hur mycket ett föremåls storlek ändras för en viss temperaturändring hos föremålet
 Annektering – hur mycket ett föremåls storlek ändras för en viss temperaturändring hos föremålet
 Utbyggnadsminne – för att öka maskinens arbetsminne